DJA steht als Abkürzung für:
 Domainen-Justiz-Amt; siehe Allgemeine Hypotheken-Ordnung für die gesamten Königlichen Staaten
 Flugplatz Djougou (Benin), IATA-Flughafencode
 Powiat Jaworski in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Dja steht für:
 Dja (Fluss), im Süden Kameruns
 Wildtierreservat Dja am Oberlauf des gleichnamigen Flusses

Dja oder Djá ist der Familienname folgender Personen:
 Baciro Djá, guinea-bissauischer Politiker
 Franck Dja Djedje (* 1986), ivorischer Fußballspieler

Abkürzung